Абу Яхья () — кунья, означающая «отец Яхьи».

 Абу Яхья Закария аль-Ансари — исламский богослов, факих шафиитского мазхаба
 Абу Яхья аль-Либи — исламист, террорист, высокопоставленный чиновник «Аль-Каиды»
 Абу Яхья Закария аль-Казвини — арабский учёный и литератор
  — маринидский правитель
  (Абу Яхья) — исламский проповедник
  — последний вали Мальорки
 Арсен Абу Яхья ()  — исламский проповедник (призывающий), к Корану, Сунне в понимании сподвижников.